Kurt Helbig ist der Name folgender Personen:

* Kurt Helbig (Gewichtheber) (1901–1975), deutscher Gewichtheber
 Kurt Helbig (Politiker) (1919–1996), deutscher Gewerkschafts- und Parteifunktionär
 Kurt Helbig (Fußballspieler) (1923–2004), deutscher Fußballspieler